Siarhiej Bałanowicz (biał. Сяргей Балановіч; ros. Сергей Баланович; ur. 29 sierpnia 1987 w Pińsku) – białoruski piłkarz grający na pozycji pomocnika.

Kariera klubowa

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Białorusi w piłce nożnej
Piłkarze Szachciora Soligorsk
Piłkarze Amkaru Perm
Ludzie urodzeni w Pińsku
Urodzeni w 1987